Men and Women — второй студийный альбом группы Simply Red, вышедший в 1987 году.

Об альбоме 
Песни с этого альбома проникнуты стилем соула и фанка. В клипах мы можем заметить, как изменились музыканты. Если в первом, предыдущем альбоме, члены коллектива выглядели оборванцами, то сейчас они похожи на интеллигентов, хотя по сути они таковыми и являются. В альбом вошла композиция The Right Thing, которая из-за откровенно сексуального характера была запрещена в Сингапуре, однако принесла успех в Америке и Великобритании. Также присутствуют такие песни, как романтическая баллада Maybe Someday и увеселительная песня Infidelity, на которую был снят клип.

Список композиций 
 The Right Thing
 Infidelity
 Suffer
 I Won’t Feel Bad
 Ev’ry Time We Say Goodbye
 Let Me Have It All
 Love Fire
 Move On Out
 Shine
 Maybe Someday…
 Lady Godiva’s Room

Синглы с альбома 
 The Right Thing
 Infidelity
 Maybe Someday
 Every Time We Say Goodbye
 I Won’t Feel Bad

Ссылки 
 Men And Women на discogs.com

Альбомы Elektra Records
Альбомы 1987 года
Альбомы Simply Red